Statistika Maltese Premier League v sezoně 1919/20.

Přehled 
Hrálo se na 6 týmů a šampionem se stala Sliema Wanderers.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1919
Fotbal v Evropě v roce 1920